Реюньон:

 Реюньон — заморский регион Франции.
 Реюньон — остров в Восточной Африке.
 Реюньон — национальный парк Франции, расположен на острове Реюньон.